Poplar steht für:
 ein Stadtteil im Londoner Stadtbezirk Tower Hamlets, siehe Poplar (London)
 Metropolitan Borough of Poplar, ehemaliger Stadtbezirk von London
 eine Haltestelle der Docklands Light Railway in London, siehe Poplar (DLR)
 die englische Bezeichnung für Pappeln
 einen Indianerstamm im kanadischen Manitoba und Ontario, siehe Poplar River First Nation

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Poplar (Idaho)
 Poplar (Iowa)
 Poplar (Kalifornien)
 Poplar (Kentucky)
 Poplar (Maryland)
 Poplar (Minnesota)
 Poplar (Montana)
 Poplar (North Carolina)
 Poplar (Tennessee)
 Poplar (Virginia)
 Poplar (Wisconsin), im Douglas County
 Poplar Tent (North Carolina)
 Poplar Top (Tennessee)

Fließgewässer in Kanada:
 Poplar River

Siehe auch:
 Poplar Township
 Poplar Bluff (Missouri)
 Poplar Hills (Kentucky)
 Poplar-Cotton Center (Kalifornien)
 Poplarville, Mississippi